João Tavares Maciel da Costa, primeiro barão e segundo visconde com Grandeza de Queluz, (? – Vassouras, 9 de dezembro de 1870), foi um nobre brasileiro.

Filho de João Severiano Maciel da Costa, primeiro visconde com Grandeza e marquês de Queluz.

Casou com Cândida Augusta de São José Werneck, nascida em 3 de Janeiro de 1826 e falecida em 30 de Março de 1853.

Ligações externas 
Página de A Nobreza Brasileira de A a Z

Nobres do Brasil
Barões de Queluz
Viscondes de Queluz
Baronatos do Brasil